François Rothen (né en 1936), physicien suisse ;
 Jérôme Rothen (né en 1978), footballeur français.